Lake Rotoroa ist der Name folgender Seen in Neuseeland:

auf der Nordinsel:
 Lake Rotoroa (Bay of Plenty) in der Region Bay of Plenty
 Lake Rotoroa (Hawke’s Bay) in der Region Hawke’s Bay
 Lake Rotoroa (Northland) in der Region Northland
 Lake Rotoroa (Waikato) in der Region Waikato
 Lake Rotoroa / Hamilton Lake in der Stadt Hamilton

auf der Südinsel:
 Lake Rotoroa (Tasman) in der Region Tasman

Siehe auch:
 Lake Rotorua (Begriffsklärung)
 Rotorua Lakes